Далмација може бити:
 Далмација, данашњи регион на источној обали Јадранског мора у Хрватској

- у географском смислу:
 Горња Далмација, односно Јужна Далмација, шире приморско подручје од Бојане до Неретве 
 Доња Далмација, односно Северна Далмација, шире приморско подручје од Неретве до Кварнера 

- у историјском смислу:
 Далмација (римска провинција), римска провинција
 Далмација (држава), независна држава у 5. веку
 Далмација (тема), византијска провинција
 Далмација (српска круновина), део средњовековне Далмације под српском влашћу
 Млетачка Далмација, покрајина Млетачке републике
 Краљевина Далмација, административна краљевина у оквиру Хабзбуршке монархије
 Далмација у Народноослободилачкој борби
 Далмација (тврђава у Албанији)
остало:
 Слободна Далмација (новине), далматинске новине које излазе у Хрватској
 КК Слободна Далмација, бивши назив за КК Сплит

Види још 
 Далмација и Хрватска (вишезначна одредница)

Далмација